Камбиев — фамилия. Известные носители:
 Камбиев, Аслан Русланович (1985—2022) — российский дзюдоист.
 Камбиев, Мухаб Алимович (1923—2020) — директор школы, Герой Социалистического Труда.
 Камбиев, Хамшик Матгериевич (1896—1937) — советский партийный и государственный деятель, председатель Черкесского облисполкома.